François Janssens, évêque néerlandais, archevêque de La Nouvelle-Orléans ;
 François Janssens (1943-1995), syndicaliste belge ;